Horol (ukránul: Хорол), város Ukrajnában, a Poltavai terület Horoli járásának székhelye
 Horol (oroszul: Хороль), falu Oroszországban, a Tengermelléki határterület Horoli járásának székhelye
 Horol (ukránul: Хорол), folyó Ukrajnában